

Wydarzenia 

 Azja
 Marek Antoniusz spotkał się z Kleopatrą w Azji Mniejszej
 Europa
 Horacy rozpoczął działalność poetycką

Zmarli 
 Pszereni - ptah, arcykapłan Ptaha w Memfis.